L26 est un sigle qui peut faire référence à :
 Dermite exfoliatrice, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS L26, un sous-marin de la Royal Navy ;
 ORP Ślązak (L26), un destroyer de la marine polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres